Luxemburgi János (1296–1346), I. János néven cseh király és Luxemburg grófja
Luxemburgi János Henrik morva őrgróf (1322–1375), az előbbi fia
Luxemburgi János görlitzi herceg (1370–1396), IV. károly német-római császár, cseh király fia
Luxemburgi János (1921–), I. János néven Luxemburg nagyhercege, I. Sarolta luxemburgi nagyhercegnő és Bourbon-Pármai Félix herceg fia